Burkhardt steht für:
 Burkhardt (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 (4549) Burkhardt, Asteroid des Hauptgürtels

Orte
im National Register of Historic Places gelistete Objekte:
 Burkhardt Historic District, in Chesterfield, Missouri, ID-Nr. 00001011
 Burkhart-Dibrell House, in Ketchikan, Alaska, ID-Nr. 82004902

Siehe auch:
 Burkhard (Vorname), als Schreibvariante
 Burchard, Burchart
 Burckardt, Burckhard, Burckhardt
 Burgard, Burghard, Burghardt, Burghart
 Burkard (Begriffsklärung), Burkhard
 Burkart, Burkat, Burkhart